Amerikai Egyesült Államok
Badger (Alaszka)
Badger (Dél-Dakota)
Badger (Iowa)
Badger (Kalifornia)
Badger Hill (Kalifornia)
Badger (Minnesota)
Badger (Washington)
Badger (Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Badger (Shropshire)
 Kanada
Badger (Új-Fundland és Labrador)